David Bachelard (1815-1866), Zwitsers politicus.
 Gaston Bachelard, een Frans filosoof.
 Suzanne Bachelard, een Frans filosofe en dochter van Gaston.